Out of Reach (2004), een Amerikaanse film uit 2004 met Steven Seagal
 Out of reach (Can) (1978), een muziekalbum van de Duitse krautrockband Can
 Out of reach (Toni Willé) (1986), een single van de Nederlandse zangeres Toni Willé
 Out of reach (Gabrielle) (2001), een lied van de zangeres Gabrielle